Алаури́н-эль-Гра́нде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гуадалорсе. Занимает площадь 73 км². Население — 23 675 человек (на 2010 год). Расстояние — 30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento 
 Foro de Alhaurín el Grande
 Directorio de webs de Alhaurin el Grande

Муниципалитеты Малаги